Apache Woman ist der Titel folgender Spielfilme:
 Heiße Colts und schnelle Pferde (Apache Woman), US-amerikanischer Spielfilm von Roger Corman (1955)
 Apache Woman (1976) (Una donna chiamata Apache), italienischer Spielfilm von Giorgio Mariuzzo (1976)